Dama do Lago — sacerdotisa de Avalon na lenda arturiana
A Dama do Lago (romance) — de Raymond Chandler, publicada em 1943
A Dama do Lago (filme) — de Robert Montgomery, baseado na novela homónima e estreado em 1947
La donna del lago — ópera de Gioachino Rossini, estreada em 1819

Ver também
Lady in the Water — filme de M. Night Shyamalan, estreado em 2006

Desambiguações de artes